Николай Борге (; род. 2 марта 1971) — датский шахматист, международный мастер (1992).

Шахматная карьера 
Участник 19-го  (1989/1990) в Арнеме в категории до 20 лет (+7 −6 =0).

В составе сборной Дании участник двух шахматных олимпиад: 1992 (выступал на 2-й запасной доске) и 1996 (выступал на запасной доске).

В составе команды «Espergærde SK» участник 13-го Кубка европейских клубов по шахматам 1997 года.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Николая Борге на шахматных олимпиадах
 Выступления Николая Борге в чемпионатах Европы среди юниоров
 Выступления Николая Борге в Кубках европейских клубов

Шахматисты Дании